

Anno 
 438 o 438 a.C.

Matematica 
 438 (numero)